

Toponyme 
 Moncayo, montagne du système ibérique.
 Pedro Moncayo, est une subdivision de l'Équateur.

Patronyme 
 Angeline Moncayo (née en 1979), actrice et mannequin colombienne ;
 José Pablo Moncayo (1912-1958), pianiste et compositeur mexicain ;
 Oswaldo Moncayo, peintre de l'Équateur ;
 Pablo Emilio Moncayo (né en 1978), militaire colombien, détenu par les Forces armées révolutionnaires colombiennes (FARC) de  1997 à 2010.